Bernd Freytag von Loringhoven (1914, Arensburg-2007, Munic), general de la Bundeswehr 
 Gustav Freytag (1816-1895), autor alemany del Biedermeier conegut per la seva teoria sobre l'estructura dramàtica 
 Otto Freytag-Besser (Gotha, 1871 - ?), cantant de concert alemany